Go Girl – singolo di Pitbull del 2007, dall'album The Boatlift
Go Girl – singolo di Ciara del 2008, dall'album Fantasy Ride